Srážka nebo srážky může být: 
 Srážky – hydrometeory, tedy částice vody dopadající na zem nebo kondenzované na zemském povrchu
 Ráz těles – střetnutí dvou těles
 Dopravní nehoda – srážka je druh dopravní nehody
 Srážky ze mzdy

historie
 Srážka vrtulníků u Villa Castelli

jiné rozcestníky
 srážení

Související články 
 Kapalnění

Externí odkazy